Cachoeirinhense – abitanti di Cachoeirinha (Pernambuco)
Cachoeirinhense – abitanti di Cachoeirinha (Rio Grande do Sul)